C’-jang může být

 C’-jang – městská prefektura v provincii S’-čchuan;

 C’-jang (Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře I-jang v provincii Chu-nan;
 C’-jang ( Šen-si) – okres v městské prefektuře An-kchang v provincii Šen-si;

 Čao C’-jang (1919–2005) – čínský komunistický politik.